Banié peut désigner :
Banié, une localité du Burkina Faso ;
Banié, une ville de Guinée.